Upskirt (апскерт(инг) — ) — разновидность сексуального фетишизма. Термин используется для обозначения как собственно действия, так и получившихся в результате фотографий или видеозаписей.

Несмотря на подразумеваемый противоправный, асоциальный характер такой активности, upskirt не подпадает под определение сексуальной девиации. С точки зрения современного общества и во многом благодаря сексуальной революции XX века апскирт занимает пограничную зону и расценивается большинством как категория лёгкой эротики.

Схожим по значению в русском языке является слово «засвет», используемое для обозначения фотографий и видеозаписей, на которых случайно или специально запечатлены любые интимные части тела людей, находящихся в общественных местах: на улицах, в общественном транспорте и магазинах, а также в процессе посадки и высадки из транспортных средств.

Ссылки 

 
 
 
 
 Евгений Золотов: «Заглянуть под юбку: цифровая революция идёт вразнос» (Компьютерра) 
 Лиза Сивец. Право на мини. Как апскертинг, тайно сделанные под юбкой женщины фото, признали преступлением в Британии 

Сексуальный фетишизм
Юбки
Сексуальная этика
Сексуальное домогательство